Kjelbotn ist der Name folgender Personen: 

 Olav Kjelbotn (1898–1966), norwegischer Polarforscher
 Thomas Kjelbotn (* 1986), norwegischer Skisportler

Sonstiges:
 Kjelbotnnuten, ein nach Olav Kjelbotn benannter Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika